İmişli kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Imishli, distriktshuvudort, Imisjli, 
 Imisjli, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar